Princ Evgen Napoleon Nikolaj Švedski in Norveški, vojvoda Närkški, * 1. avgust 1865, Stockholm, Švedska, † 17. avgust 1947, Stockholm, Švedska.

Bil je švedski slikar, zbiralec umetnin in zavetnik umetnikov.

Ozadje 
Princ Evgen se je rodil v Drottningholmski palači kot četrti in najmlajši sin princa Oskarja, vojvode Östergötlandske. Njegova mati je bila Sofija Nasavska. Kot novorojeni princ je dobil naziv vojvoda Närkški. Po nasleditvi vojvode Östergötlandske na prestol Švedske in Norveške kot kralj Oskar II. je vojvoda Närkški postal četrti v vrsti za nasleditev na prestol. Vendar je bil Evgena veliko bolj zanimalo slikanje kot vladanje.

Norveška 
Vojvoda Närkški je bil velik občudovalec norveške narave in pogosto obiskoval Kristianio (kasneje znano kot Oslo). Njegova pisma kažejo, da je imel raje norveško okolje kot pa stockholmsko. Njegov najbolj ugledan norveška prijatelja sta bila Erik Werenskiold in Gerhard Munthe. Z njima in Norveško je ostal v stiku do svoje smrti.

21. januarja 1904 je princa Evgena imenoval njegov oče za viteza Reda norveških levov. Leta 1905 je norveški parlament razdrl osebno zvezo med Švedsko in Norveško. Pisatelj Bjørnstjerne Bjørnson je omenil mogočo kandidaturo princa Evgena na norveški prestol. Drugi pisatelj Knut Hamsun je predlagal princa za primernega kandidata že leta 1893. Vendar pa njegov oče odklonil možnost, da bi kdorkoli od njegovih sinov nasledil norveški prestol.

Princ Evgen je bil edini Šved, ki je predstavil razstavo v Oslu leta 1904. Razlaga za to je bila, da je on bil princ Norveške do leta 1905 in da je bil zaradi svojih odnosov z norveškimi umetniki do razpada zveze viden kot Norvežan.

Umetnost 

Po končanju srednje šole je princ Evgen študiral umetnostno zgodovino na Uppsalski univerzi. Čeprav sta ga starša podpirala, se princ Evgen ni z lahkoto odločil za opravljanje poklica slikarstva, nenazadnje tudi zaradi njegovega kraljevskega statusa. Bil je zelo razgledan in se ga zanimale radikalne težnje 1880-ih let. Vojvoda je postal eden izmed najbolj obetavnih krajinskih slikarjev. Prvič sta ga slikarstva učila Hans Gude in Wilhelm von Gegerfelt. Med letoma 1887 in 1889 je pod vodstvom Léona Bonnata, Alfreda Philippa Rolla, Henrija Gervexa in Pierra Puvisa de Chavannesa študiral v Parizu. Klasična preprostost Puvisa de Chavannesa je imela največji vpliv na njegova dela. Večinoma ga je zanimalo jezero Mälaren, podeželje Stockholma (kot na primer Tyresö, kje je preživel svoja poletja), Västergötlanda (predvsem Örgården, še ena poletna rezidenca) in Skåna (še posebej Österlen).

Dela princa Evgena

Smrt in zapuščina 
Princ Evgen je leta 1899 kupil Waldemarsudde v Djurgårdnu v Stockholmu in je tam v nekaj letih zgradil svojo rezidenco. Po njegovi smrti 17. avgusta 1947 v Drottningholmski palači je rezidenca postala muzej umetnosti in glede na njegovo oporoko tudi lastnina države.

Grbi 
<center>
{| class="wikitable"
| <center>Grb princa Švedske in Norveške, vojvode Närške (1865-1905)
| <center>Grb princa Švedske in Norveške, vojvode Närške (1905-1947)
| Kraljevski monogram princa Evgena Švedskega
|}

Predniki

Sklici 

Švedski princi
Norveški princi
Švedski slikarji
Rodbina Bernadotte
Luterani
Švedski slikarji